Liga Premier, seconda divisione del campionato malaysiano di calcio
Liga Premier, terza divisione del campionato messicano di calcio